Прудская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Прудская волость (Псковский уезд) — в составе Псковской губернии
 Прудская волость (Михайловский уезд) — в составе Рязанской губернии
 Прудская волость (Весьегонский уезд) — в составе Тверской губернии